Santa Comba (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña in de regio Galicië
 Santa Comba (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Santa Comba (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia
 Santa Comba (Vila Nova de Foz Côa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa